Аэропорт Сыктывкар имени Петра Истомина — международный аэропорт федерального значения  в городе Сыктывкаре, столице Республики Коми.В 2018 году по итогам всероссийского конкурса «Великие имена России» аэропорту присвоено имя первого коми лётчика Петра Истомина.

Аэропорт находится вблизи центра города, недалеко от местечка Кируль. Рядом с аэропортом располагается гостиница, остановка городских автобусов, в том числе и междугороднего маршрута до города Ухта (маршруты 3, 5, 174, 567).

История 
 14 августа 1925 года — на реке Сысоле близ Усть-Сысольска совершил посадку первый агитационный самолет-гидроплан (водоплан) типа «Юнкерс» Центрального совета Авиахима. Самолет назывался «Смычка города с деревней». Экипаж состоял из трех человек (И. А. Вахлаков, В. Б. Копылов, Х. С. Клочко). В пределах области самолет появился 12 августа. Это было первое знакомство жителей Усть-Сысольска и вообще южных районов края с авиацией.
 2 ноября 1929 года приказом Управления Всероссийского общества «Добролёт» была открыта воздушная линия Архангельск — Сыктывкар.
 5 февраля 1930 года — В Усть-Сысольске на льду реки Сысолы близ местечка Париж совершил посадку первый самолёт «Дорнье-Комета» общества «Добролёт» (будущий Аэрофлот) с пассажирами, выполнивший первый рейс по авиамаршруту Архангельск — Котлас — Усть-Сысольск. 
 1930 год — в Сыктывкаре появилось первое лётное поле.
 В 1931 году в Сыктывкаре началось строительство сухопутного аэродрома и аэродрома для гидросамолетов.
 14 февраля 1933 года открыто воздушное сообщение по маршруту Сыктывкар – Котлас, Березники – Архангельск для пассажиров, грузов и воздушной почты. Вылеты самолета из Сыктывкара  осуществлялись 15, 18, 21, 24, 28 февраля в 7 час. 30 мин. утра. Стоимость билета до Котласа составляла 120 рублей, до Березников 200 рублей;  до Архангельска 270 рублей. 
 1934 год — летное поле было перенесено в местечко Кируль на место земель колхоза им. Кирова, также была оборудована радиостанция, с её помощью осуществлялась связь с Котласом.
 В 1935 году — Открыт авиамаршрут Архангельск — Нарьян-Мар — Усть-Уса — Абезь — Воркута, выполнявшийся на самолёте Р-5. 
 1936 год — Открыта авиалиния Сыктывкар — Ухта — Абзель. 20 января 1936 года начались регулярные авиарейсы Сыктывкар — Котлас — Архангельск. Этим же летом организован аэропорт в Троицко-Печорске.
 1938 год открыта авиалиния Сыктывкар — Объячево — Киров. Полеты осуществлялись на самолёте По-2
 1940 год — Пилоты Сыктывкарского лётного подразделения стали постоянно обслуживать местные воздушные линии в Ухту, Усть-Цильму, Ижму, Усть-Усу, Кожву, Усть-Кулом, Троицко-Печорск, Объячево, Княжпогост, Киров, Котлас и Архангельск
 1948 год — на самолете Ли-2 был совершен первый пассажирский рейс по маршруту Москва — Горький — Сыктывкар — Воркута. В этом же году в Сыктывкаре был открыт первый аэровокзал со штабом.
 1951 год — из Сыктывкара начали летать первые вертолёты.
 В 1957 году — Открыты авиалинии Москва — Горький — Киров — Сыктывкар — Воркута — Каменный — Норильск и Сыктывкар — Горький — Воронеж — Краснодар обслуживающимися самолетами Ил-14.
 1959 год — В декабре в Сыктывкар прибыл первый турбовинтовой многоместный (132 пассажира) самолет Ан-10. С 1960 года на этом лайнере начали выполняться регулярные рейсы в Москву и другие города России.
 Декабрь 1959 года — Началась реконструкция взлётно-посадочной полосы: вместо грунтовой была построена бетонированная.
 В 1970-е годы было построено здание аэровокзала и комплекс сооружений вокруг него.

 1973 год — Начались полёты на турбореактивных самолетах Ту-134, а затем Як-40. 12 марта в аэропорт Сыктывкар доставлен для эксплуатации с авиационного завода первый турбореактивный пассажирский самолет Ту-134А, 1 апреля состоялся первый авиарейс из Сыктывкара на самолёте Ту-134А
 1974 год — Удлинена взлётно-посадочная полоса, её длина составила 2500 метров.
 1974 год — В декабре аэропорт Сыктывкар стал восьмым аэропортом в СССР, осуществляющим прием самолётов по минимуму погоды первой международной категории. Посадка самолётов обеспечивалась в автоматическом режиме до высоты облаков 60 метров при горизонтальной видимости 800 метров.
 1978 год — Открыт пассажирский павильон, соединенный переходом со старым зданием аэропорта.
 8 мая 1996 года — распоряжением Правительства РФ № 729-р аэропорт Сыктывкар открыт для международных полётов
 2013 год — Капитальный ремонт терминала внутренних авиалиний и внешний косметический ремонт обоих терминалов.
 2021 год — Капитальный ремонт международного терминала.

География полётов 
1957 – Открыты авиалинии Москва–Горький–Киров–Сыктывкар–Воркута–Мыс Каменный– Норильск и Сыктывкар– Горький– Воронеж– Краснодар– Адлер.

1958 – Сыктывкар–Горький–Воронеж–Минеральные Воды.

1959 – Норильск–Воркута–Сыктывкар–Адлер и Воркута–Сыктывкар–Ленинград.

1961 – Сыктывкар–Киров–Ижевск–Свердловск.

1964 – Сыктывкар–Москва–Краснодар–Сочи и Сыктывкар–Архангельск.

1966 – Сыктывкар–Ижевск–Казань, Сыктывкар–Ижевск–Уфа и Сыктывкар–Киров–Пермь.

1967 – Сыктывкар–Казань–Минводы, Печора–Сыктывкар–Москва, Печора–Сыктывкар–Горький–Донецк–Симферополь, Печора–Сыктывкар–Горький–Киев, Архангельск–Сыктывкар–Свердловск, Сыктывкар–Ижевск–Казань–Саратов.

1968 – Сыктывкар–Киров–Пенза–Волгоград–Минводы, Сыктывкар–Киров–Пенза–Воронеж–Ростов-на-Дону, Сыктывкар–Ленинград–Минск–Киев–Одесса и Ухта–Сыктывкар–Ленинград.

1969 – Воркута–Сыктывкар–Горький–Донецк–Симферополь, Воркута–Сыктывкар–Горький–Краснодар–Сочи, Сыктывкар–Котлас–Ярославль и Воркута–Сыктывкар–Свердловск.

1970 – Сыктывкар–Киров–Пенза–Харьков, Сыктывкар–Салехард, Сыктывкар–Уфа–Куйбышев, Сыктывкар–Вологда–Новгород–Рига, Сыктывкар–Ленинград–Кишинев.

1972 – Сыктывкар–Свердловск–Омск–Барнаул.

1975 – Салехард–Ухта, Ухта–Салехард–Надым, Инта–Ухта–Киров–Надым, Сыктывкар–Куйбышев–Анапа, Архангельск–Нарьян-Мар–Воркута–Норильск.

1976 – Сыктывкар–Петрозаводск–Минск–Львов, Воркута – Анапа, Воркута – Харасавей.

1977 – Сыктывкар–Томск.

1978 – Кослан–Сыктывкар–София, Сыктывкар–Вуктыл, Сыктывкар–Ижма, Сыктывкар–Кослан, Ухта–Сочи, Сыктывкар–Кустанай–Семипалатинск, Сыктывкар–Усть-Каменогорск, Усинск–Киров–Казань и Усинск–Пермь–Ухта.

1979 – Сыктывкар–Чебоксары–Минеральные воды, Сыктывкар–Кокчетав, Сыктывкар–Новосибирск.

1985 – Сыктывкар–Варна.

1989 – Сыктывкар–Бургас.

Технические данные 
Аэродром класса В, способен принимать самолёты Ан-12, Ан-148, Ил-76, Ту-154, Ту-204, Airbus A320-200, А321-100, А321-200, A330-200, ATR 72, Boeing 737-800/900, Boeing 757-200, Embraer ERJ-145, Embraer E-190, Sukhoi Superjet 100 и все более лёгкие, а также вертолёты всех типов. 

Взлётно-посадочная полоса ИВПП 36/18, 2500х45 м, Классификационное число ВПП (PCN) 49/F/D/X/T. Покрытие — асфальтобетон.

Пункты назначения и перевозчики 
В 2022 году из аэропорта выполняются рейсы:

Строительство нового международного терминала 

О необходимости строительства нового международного терминала речь шла еще в конце 2015 года на встрече временно исполняющего обязанности главы Коми Сергея Гапликова с тогда еще министром развития промышленности и транспорта республики Андреем Самоделкиным и гендиректором «Комиавиатранса» Александром Пономаревым. Руководитель «Комиавиатранса» отмечал низкую пропускную способность действующего терминала, которая не позволяет принимать большее количество рейсов. Тем временем в связи с планируемым увеличением авиапарка и, соответственно, ростом объема пассажирских перевозок, необходимость в расширении международного терминала стала чувствоваться острее.

О том, что международный сектор аэропорта Сыктывкара ждет обновление, стало известно в июне 2012 года. В феврале 2013-го заговорили о реконструкции, увеличении площади размещения пассажиров международного сектора и открытии дополнительной линии паспортного контроля, что должно было увеличить пропускную способность терминала. Спустя год, в феврале 2014-го сообщалось, что на проектирование здания и начало работ из республиканского бюджета направлено 25 миллионов рублей, второй транш предполагается выделить в 2015 году. Ввести его в строй власти планировали в 2017 году.

В июле 2021 года завершился капитальный ремонт международного терминала, строительство нового международного терминала было отложено на неопределенный срок по причине отсутствия источников финансирования.

Показатели деятельности

Заброшенный аэропорт 
Кроме действующего, в Сыктывкаре есть заброшенный недостроенный аэропорт. Он расположен в 20 км от города, в местечке Соколовка. Стройка началась в конце 1980-х годов, затем проект был заморожен.Но также 2 апреля 2012 году президент России Дмитрий Медведев и глава Коми Вячеслав Гайзер обсудили вопрос о «замороженном» аэропорте в местечке Соколовка под Сыктывкаром, сообщает агентство «Комиинформ» со ссылкой на телеканал «Юрган». Глава республики отметил:

По словам Гайзера, в федеральной программе развития транспортной инфраструктуры реконструкция аэропортового хозяйства предусматривается, но часть средств на строительство необходимо будет получить в виде инвестиций.
— заключил глава региона.

В 2021 году власти Коми отказались от достройки аэропорта в Соколовке. Об этом сообщили в Госсовете республики. Как отметила заместитель председателя правительства Коми Эльмира Ахмеева, аэропорт Сыктывкара способен закрыть все потребности в перевозках. Кроме того, его главное конкурентное преимущество для развития бизнес-контактов и туризма это удобное расположение в центре города.

Происшествия 
7 ноября 1938 года в тайге совершил вынужденную посадку самолёт По-2, на котором из пос. Пезмог в Сыктывкар летел начальник Локчимлага Вульф. Пассажиры и лётчик остались в живых. 

16 июля 1945 года  сбился с пути и приземлился в городе Соликамске самолет С-2, летевший по маршруту Сыктывкар–Ухта. 

24 мая 1946 года произошла авария самолёта С-2, выполнявшего патрулирование лесов в районе Ухты. Лётчики решили погонять лося, снизились и врезались в лес. Жертв не было. 

1 февраля 1947 года из-за плохой подготовки к полёту потерпел аварию  самолет С-2, вылетевший из Усть-Цильмы. Жертв не было. 

22 июня 1947 года вылетевший  из Сыктывкара самолет По-2 совершил вынужденную посадку близ деревни Старый Крюк Кировской области. Жертв не было. 
20 июля 1960 года самолёт Ил-14, следовавший из Ленинграда в Сыктывкар, потерпел катастрофу в Архангельской области в 87 км юго-западнее аэропорта Сыктывкар. Причиной катастрофы стало попадание самолета в грозовую облачность; под влиянием больших перегрузок самолёт начал разрушаться в воздухе, потерял управляемость, упал в лес, взорвался и сгорел. Остатки самолёта были найдены только 31 июля. Погибло 23 человека.

В декабре 1960 года потерпел катастрофу ещё один Ил-14 Сыктывкарской авиагруппы, выполнявший полёт по маршруту Горький - Сыктывкар. 8 февраля 1963 года самолёт Ан-10А выполнявший тренировочный полёт потерпел катастрофу в окрестностях Сыктывкара. 7 человек погибло.

В феврале 1966 года потерпел катастрофу самолет, выполнявший рейс в Свердловск. На борту находились первый секретарь Коми обкома ВЛКСМ П.Ерахов и заведующий отделом пропаганды Коми обкома КПСС А.Пешкин. Пассажиры и экипаж погибли. 2 июля 1986 года потерпел крушение  самолёт Ту-134. Через 12 минут после взлета в наборе заданного эшелона на высоте 5600 м в кабине экипажа сработала сигнализация «Дым в заднем багажнике». Еще через 4 минуты, находясь на высоте 6700 м на удалении 140 км от аэропорта Сыктывкар, экипаж доложил диспетчеру службы движения о возврате на аэродром Сыктывкар из-за пожара в заднем багажнике и приступил к экстренному снижению. Через 7 минут после этого экипаж сообщил об интенсивном задымлении пассажирского салона и о намерении выполнить вынужденную посадку на лес, где в это время высота нижней кромки облачности составляла порядка 200 м, видимость при дожде — 6 км. Еще через 9 минут при посадке на лесной массив примерно в 75 км от Сыктывкара в районе н.п. Копса самолет разрушился и полностью сгорел. Погибли 53 человека.

19 октября 1992 года в  авиакатастрофе самолёта "Ан-28", выполнявшего рейс Тимшер – Усть-Нем – Сыктывкар под селом Усть-Нем погибло 15 человек.

Угоны 
28 августа 1947 года  в Коми АССР был угнан самолёт С-2, выполнявший рейс Усть-Кулом – Керчомъя. Преступники убили пилота и улетели в Пермскую область, где были арестованы.

24 ноября 1994 года бывший воркутинский шахтер В.Божко совершил угон самолета Ту-134, выполнявший рейс Сыктывкар–Санкт-Петербург–Минск, чтобы направить его в Данию. Самолёт совершил посадку в Таллине, где террорист был задержан.

Примечания

Ссылки 
 Аэропорт Сыктывкар в каталоге AviaPages.ru
 Фотографии заброшенного аэропорта

Аэропорты России федерального значения
аэропорт
Здания и сооружения Сыктывкара
Аэропорты России, названные в честь людей